Подзігун Володимир Іванович (1952—2016) — радянський та український футбольний тренер і функціонер. Заслужений тренер України.
 Подзігун Володимир Пилипович (1923—2001) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1944).
 Подзігун Максим Віталійович (1985) — український спортивний коментатор, що спеціалізується на автоспорті.

Українські прізвища